Yasser ist der Familienname folgender Personen:

 Radwan Yasser (* 1972), ägyptischer Fußballspieler
 Ramadan Yasser (* 1980), ägyptischer Boxer